Terenówka – rodzaj gry fabularnej
 samochód terenowy